Бессараб Валерій Олександрович (1944—2013) — український актор, народний артист України.
 Бессараб Костянтин Миколайович (1990—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бессараб Сергій Борисович (*1955) — радянський і український військовик. Генерал-лейтенант.

Див. також 
 Бесараб
Прізвища